Mungwa kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mungwa (periodiskt vattendrag), Muramvya, 
 Mungwa (vattendrag), 

Robotskapade Burundiförgreningar